Der Begriff Sulfatierung beschreibt je nach Fachrichtung:

 die Ablagerung von Bleisulfat in einem Bleiakkumulator: Sulfatierung (Akkumulator)
 das Anhängen von Sulfatgruppen an Proteine: Sulfatierung (Biologie)
 ein Verfahren zur Herstellung von anionischen Tensiden: Sulfatierung (Synthese)